Сезон 2014/2015 годов стал для ФК «Сельта» 91-м в её истории и 49-м в главной испанской футбольной лиге.

Команда 2014/15

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Сельта» в сезоне 2014/2015 годов.

Чемпионат Испании 2014/15

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Примечания

Ссылки 
«Сельта» в сезоне 2014/2015

2014/2015
Сельта